

Notes et références 
 .
 Données publiées par  concernant la ligne  , sur SNCF Open Data (site consulté le ).
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour la disposition géographique des infrastructures ici représentées.

Les Sables-d'Olonne - Tours